„Ayanami” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Ayanami” – niszczyciel typu Kamikaze z okresu I wojny światowej
 „Ayanami” – niszczyciel typu Fubuki z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Ayanami” (DD-103) – niszczyciel typu Ayanami z lat 50. XX wieku
 „Ayanami” (PC-20) – okręt patrolowy typu Hayanami z końca XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów